Mackey oder MacKey ist der Familienname folgender Personen:

 Alasdair Dougal Mackey, Astronom
 Annie Foreman-Mackey (* 1991), kanadische Radrennfahrerin
 Dick Mackey, US-amerikanischer Schlittenhundeführer 
 Biz Mackey (1897–1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Donald Mackey (1920–1993), kanadischer Organist, Chorleiter und Musikpädagoge
 Edmund William McGregor Mackey (1846–1884), US-amerikanischer Politiker
 Emma Mackey (* 1996), französisch-britische Schauspielerin und Model
 Frank Mackey (1852–1927), US-amerikanischer Polospieler 
 George Mackey (1916–2006), US-amerikanischer Mathematiker

 Janet Mackey (* 1953), neuseeländische Politikerin

 Katie Mackey (* 1987), US-amerikanische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Kyle Mackey (* 1962), US-amerikanischer Footballspieler
 Lance Mackey (1970–2022), US-amerikanischer Schlittenhundeführer 
 Levi A. Mackey (1819–1889), US-amerikanischer Politiker
 Mary Mackey (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin
 Moana Mackey (* 1974), neuseeländische Politikerin
 Rick Mackey, US-amerikanischer Schlittenhundeführer 
 Steve Mackey (1966–2023), britischer Rockbassist und Musikproduzent
 Tomás Mackey (* 1953), argentinischer Geistlicher und Theologe
 William MacKey (1927–1951), US-amerikanischer Rennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mackey (Alabama)
 Mackey (Indiana)
 Mackey (Iowa)
 Mackey (Iowa)
 Mackey (New York)

Mackey bezeichnet
 Mackey Arena in West Lafayette, Indiana, Teil der Purdue University
 Mackey Airlines, Florida
 Mackey Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mackay
 MacKaye
 McKee
 McKey
 McKay
 Mackie